Лос Бланкос има више значења:

 Лос Бланкос (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Бланкос (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику